Dit is een lijst van leden van het Wetgevend Lichaam ten tijde van het Bataafs Gemenebest (1801-1805) en het Koninkrijk Holland (1805-1810). 

 
Wetgevend Lichaam